Zott ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Zott (* 1960), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Georg Zott (* 1986), österreichischer Sportschütze
 Josef Zott (1901–1945), führendes Mitglied im Harnier-Kreis
 Martin Zott (1841–1929), bayerischer Landwirt und Abgeordneter
 Regine Zott (* 1938), deutsche Wissenschaftshistorikerin
 Wilhelm Zott (1935–2017), deutscher Fußballspieler

Zott ist der Name folgender Unternehmen:
 Zott (Unternehmen), Molkerei in Deutschland

Siehe auch:
 Zoot